Раяоя — река в России, протекает по территории Финляндии (Южная Карелия) и России (Каменногорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области). Длина реки — 8,5 км, площадь водосборного бассейна — 17,1 км².

Река берёт начало на высоте 51 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Река в общей сложности имеет три малых притока суммарной длиной 3,0 км.

Впадает в реку Панканоя, в свою очередь, впадающую в реку Петровку. Последняя впадает в озеро Конское, через которое протекает река Суоккаанвирта, впадающая в Новинский залив, являющийся частью системы Сайменского канала, выходящего в Финский залив.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300512202000008147.

См. также 
 Реки Финляндии

Примечания 

Бассейн Выборгского залива
Реки Выборгского района (Ленинградская область)
Реки Южной Карелии